Русте́м Гуме́рович Кузе́ев (, 5 января 1923 — 23 марта 1998) — советский и российский историк, профессор (1973), заслуженный деятель науки БАССР (1973), ректор Башкирского государственного педагогического института (1971—1983), почетный академик АН РБ (1995).

Биография 
Рустем Гумерович Кузеев родился 5 января 1923 года в деревне Аминево Сафаровской волости Чишминского района Башкортостана. В детстве увлекался авиацией, парашютными прыжками, радиолюбительством. Перед войной учился в Ульяновском бронетанковом училище, получив специальность военного техника, механика-водителя тяжелого танка «КВ».

В войну Рустем Кузеев был трижды ранен, почти потеряв зрение. Получив инвалидность, он преподавал в учебном танковом полку под Челябинском.

В 1949 году он окончил Башкирский государственный педагогический институт имени К. А. Тимирязева, в 1961 году — Академию общественных наук при ЦК КПСС.

Литературный сотрудник, заведующий отделом газеты «Кызыл тан» (1949—1951); старший научный сотрудник Института истории, языка и литературы, ученый секретарь Президиума БФАН СССР (1951—1955), заведующий кафедрой Башкирского государственного университета (1962—1971); ректор (1971—1983), профессор (1973—1994) Башкирского государственного педагогического института. В 1972 году защитил докторскую диссертацию «Развитие рабочего класса Башкирской АССР» (в двух томах).

В 1979 году был подписан договор о сотрудничестве башкирского пединститута с пединститутом округа Галле ГДР.

Научное направление работы Кузеева — формирование и развитие рабочего класса Башкирии. Вместе с женой, Сюембикой Сайфиевной Кудашевой, он написал книгу о народном поэте Башкортостана Сайфи Кудаше «Жизнь длиною в век».

Семья Рустема Кузеева: братья — этнолог, член-корреспондент РАН Раиль Кузеев и Джавид Кузеев, сестра — Роза Кузеева; дети — Искандер, Рашит и Наиля.

Труды 
Рустем Кузеев — автор более 200 научных работ, в том числе 25 монографий.
 Формирование и развитие советского рабочего класса Башкирской АССР: В 2-х ч. Ч. 2: рабочий класс Башкирии в завершающий этап социалистического строительства и в период развитого социализма (1951—1975). Уфа: Башкнигоиздат, 1975.
 Социалистическое соревнование: Опыт. Проблемы. Суждения. Уфа: Башкнигоиздат. 1976.
 На пороге крутых перемен: Особенности экономического и социально-политического развития Башкирии (1961—1985 гг.). Уфа: БГПИ, 1991 (соавтор).
 Рабочий класс Башкирской АССР на современном этапе. Уфа, 1983.
 Испытание временем. Уфа, 1993.
 Новые шаги Башкортостана. Уфа, 1994.

Награды 
Награждён орденами Трудового Красного Знамени (1978), Отечественной войны I степени (1943, 1985), медалями.

Память 
В Уфе на здании, где жил Рустем Кузеев, установлена мемориальная доска, в БГПУ имени М. Акмуллы учреждена стипендия имени Р. Г. Кузеева.

Примечания

Литература 
 Башкирская энциклопедия. — Уфа, 2006.
 Башкортостан: Краткая энциклопедия. Уфа: Башкирская энциклопедия, 1996.
 Наука жизни и жизнь в науке. Памяти профессора Рустема Гумеровича Кузеева. Уфа: Информреклама, 2003.
 Башкирская энциклопедия: В 7 т. Т. 3: З-К. Уфа: Башкирская энциклопедия, 2007.

Ссылки 
 
 http://www.kladouka.ru/index.php?nma=catalog&fla=stat&cat_id=7&nums=132

Историки СССР
Историки России
Ректоры Башкирского государственного педагогического университета
Академики Академии наук Республики Башкортостан
Специалисты по истории Башкортостана